Sulzfeld – comune del circondario di Karlsruhe (Baden-Württemberg)
 Sulzfeld – comune del circondario rurale di Rhön-Grabfeld (Baviera)
 Sulzfeld a.Main – comune del circondario rurale di Kitzingen (Baviera)